Articuleius ist der Familienname folgender Personen:

 Quintus Articuleius Paetinus, römischer Konsul 123